|-
| 129701 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129702 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129703 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129704 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129705 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129706 - ||  || 18 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129707 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129708 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129709 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129710 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129711 - ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129712 - ||  || 14 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129713 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129714 ||  || 14 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 129715 - ||  || 14 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129716 - ||  || 15 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129717 - ||  || 14 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129718 - ||  || 23 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129719 - ||  || 23 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129720 - ||  || 18 octombrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129721 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 129722 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129723 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129724 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 129725 - ||  || 14 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 129726 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129727 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129728 - ||  || 16 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129729 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129730 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129731 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129732 - ||  || 23 noiembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129733 - ||  || 15 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 129734 - ||  || 12 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129735 - || 1998 YU || 16 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 129736 - ||  || 26 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129737 ||  || 9 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 129738 - || 1999 BT || 16 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 129739 - ||  || 12 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129740 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129741 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129742 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129743 - ||  || 15 februarie 1999 ||  || 
|-
| 129744 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129745 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129746 - ||  || 10 februarie 1999 ||  || , , 
|-
| 129747 - ||  || 7 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129748 - ||  || 8 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129749 - ||  || 9 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129750 - ||  || 12 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129751 - ||  || 8 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129752 - ||  || 9 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129753 - ||  || 21 februarie 1999 ||  || 
|-
| 129754 - || 1999 EE || 9 martie 1999 ||  || 
|-
| 129755 - ||  || 14 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129756 - ||  || 9 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129757 - ||  || 16 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129758 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129759 - ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129760 - ||  || 5 aprilie 1999 ||  || 
|-
| 129761 - ||  || 14 aprilie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 129762 - ||  || 11 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129763 - ||  || 11 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129764 - ||  || 6 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129765 - ||  || 7 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129766 - ||  || 12 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129767 - ||  || 11 aprilie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129768 - ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129769 - || 1999 HN || 17 aprilie 1999 ||  || 
|-
| 129770 - || 1999 HV || 18 aprilie 1999 ||  || 
|-
| 129771 - ||  || 17 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129772 - ||  || 17 aprilie 1999 || Kitt Peak || Kitt Peak
|-
| 129773 - ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 129774 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129775 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129776 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129777 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129778 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129779 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129780 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129781 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129782 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129783 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129784 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129785 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129786 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129787 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129788 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129789 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129790 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129791 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129792 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129793 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129794 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129795 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129796 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129797 - ||  || 14 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129798 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129799 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129800 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-